Grand Prix Japonii 1997 (oryg. Fuji Television Japanese Grand Prix) – 23. Grand Prix Japonii, 13 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako 16 w sezonie 1997 po raz 11. na torze Suzuka. W odbywającym się 12 października 1997 roku wyścigu zwycięstwo odniósł Michael Schumacher.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Japonia
1997
1997 w Japonii
Wyścigi Formuły 1 w Suzuce